Songshu ist:

 eine Schreibung für das Song Shu, ein Geschichtswerk über die chinesische Frühere Song-Dynastie, siehe Song Shu;
 die Gemeinde Songshu (松树乡) des Kreises Minhe in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Songshu (Minhe);
 das Dorf Songshu (松树村) der Großgemeinde Baiguo in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Songshu (Baiguo).